Дмитриева Оксана Александровна (; род. 26 апреля 1980 года, Днепропетровск) — народный депутат Украины от партии «Слуга народа», врач, эксперт по вопросам здравоохранения, общественный деятель, действительный член Общественного союза «Стоматологи Украины», ведущая программы на тему профилактики заболеваний.

Образование 
Государственная Днепропетровская медицинская академия (1997—2002). Специализации: «Терапия», «Ортопедия» и «Здравоохранение».

Трудовая деятельность 
С 2002 по 2003 год — врач-интерн, врач Днепропетровской областной стоматологической поликлиники.

С 2003 по 2007 год — медицинская практика в частных клиниках Днепропетровска.

С 2007 до 2015 года — заведующая отделением, заместитель главного врача по медицинским вопросам ООО «Имплантологический центр» (Киев).

С 2015 года — ООО «Междисциплинарный дентальный центр им. Ю. В. Опанасюка» (Киев), врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-ортопед, заместитель главного врача по медицинским вопросам.

С 2015 года — директор ООО «Статус Дент» (Киев).

Общественная деятельность 
С 2007 года инициировала ряд проектов адресной помощи для граждан социально уязвимых категорий (Киев).

Имеет наработки по реформе медицинской отрасли, образования врачей и повышения доступа населения к услугам по охране здоровья.

Участвует в работе общественных организаций по защите животных.

С 2019 года — автор и ведущая ТВ-программы на тему профилактики заболеваний (8-й канал).

Примечания 

Выпускники Днепропетровской государственной медицинской академии
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Врачи Украины
Общественные деятели Украины
Телеведущие Украины
Женщины-политики Украины